The Mrs. Carter Show World Tour was de vierde concerttournee van de Amerikaanse artiest Beyoncé Knowles. De tournee werd in februari 2013 aangekondigd op een persconferentie na de Super Bowl, waarvan Knowles de halftime show verzorgde. De naam van de tournee is een verwijzing naar haar huwelijk met Shawn "Jay-Z" Carter.

Achtergrond 

De tournee en zijn naam, die verwijzen naar het huwelijk van Knowles met Shawn 'Jay-Z' Carter, werden aangekondigd na haar optreden op de Super Bowl XLVII halftime show op 3 februari 2013. De eerste data in Europa en Noord-Amerika werden aangekondigd, en later werden er nog data aangekondigd voor Latijns-Amerika, Australië en Azië. De tournee begon op 15 april 2013 in Belgrado, Servië en werd gesponsord door Pepsi, het bedrijf waarmee Knowles een samenwerking ondertekende in december 2012.

Kritiek 
Na de aankondiging van de naam van The Mrs. Carter Show World Tour, kreeg Beyoncé kritiek van verschillende personen omdat ze de tournee naar haar echtgenoot vernoemd had hoewel ze werd beschouwd als een feministe.
Tijdens een interview met het tijdschrift Vogue, bevestigde Knowles dat zij zichzelf als een "hedendaagse feministische" ziet. Verder zei ze over haar beslissing om naar haar mans naam te verwijzen in de naam van de tournee: "Ik heb het gevoel dat Mrs. Carter is wie ik ben maar dan met meer lef en onbevreesder dan ik ooit ben geweest ... Het vloeit voort uit het kennen van mijn doel in het leven en echt mezelf ontmoeten toen ik mijn kind zag (Blue Ivy Carter, red.). Het doel van mijn lichaam veranderde compleet."

Mode 

Knowles heeft met meerdere ontwerpers samengewerkt voor de kostuums van de show. Tijdens het eerste concert van haar tournee, veranderde Knowles outfit tien maal met kostuums door Peter Dundas van Emilio Pucci, Riccardo Tisci van Givenchy, The Blonds, Julien MacDonald, Dean en Dan Caten, Ralph en Russo, David Koma, Alon Livne en Vrettos Vrettakos.

Commerciële prestaties 
Na de aankondiging van The Mrs. Carter Show World Tour, bevestigde een bron dat de kaartjes voor elke show verkocht zouden worden tegen relatief  lage prijzen, "zodat Beyoncé ervoor kan zorgen dat al haar fans de show kunnen zien". Vanwege de grote vraag naar tickets werden er extra concerten toegevoegd in onder andere Antwerpen en Amsterdam (waar maar liefst 113,000 fans een kaartje probeerden te bemachtigen).
Beyoncé stond op 21 en 22 april 2013 in de Ziggo Dome in Amsterdam en zou op 14 en 15 mei in het Antwerpse Sportpaleis staan. Het concert van 14 mei werd echter op het laatste moment afgelast om gezondheidsredenen, de kaarten voor dit concert blijven wel geldig voor het inhaalconcert dat op vrijdag 31 mei 2013 heeft plaatsgevonden. Op het inhaalconcert in Antwerpen bracht Knowles voor het eerst de volledige versie van Standing on the Sun, gebruikt in de reclamecampagne voor de zomercollectie 2013 van H&M.

Voorprogramma's 
 Franka Batelić (Kroatië)
 Eva Simons (Nederland)
 LidoLido (Noorwegen)
 Luke James (diverse Europese data)
 Monsieur Adi (diverse Europese data)

Setlist

2013 
De volgende setlist is afkomstig van de show in Antwerpen op 31 mei 2013. Deze setlist kan gedurende tour wijzigen.

2014 
De volgende setlist is afkomstig van de show in Antwerpen op 20 maart 2014.

Aanpassingen setlist 
 Dance for You is na de opening in Servië eruit gehaald.
 Resentment is op 21 april uit de setlist gehaald.
 Grown Woman werd op 24 april toegevoegd aan de setlist.
 Schoolin' Life is uit de setlist gehaald.
 Op 31 mei werd Standing on the Sun uitgevoerd.

Shows 

Muziekalbum van Beyoncé
Concerttournee